Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Italie

Japon